Het ATP-toernooi van Peking 2012 (met de officiële naam China Open 2012) werd gespeeld van 1 tot en met 7 oktober 2012. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

De titelhouder in het enkelspel, Tomáš Berdych, alsook de titelhouders in het dubbelspel, Michaël Llodra en Nenad Zimonjić, waren deze editie niet aanwezig.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking